Toponímia:
 Comarques, províncies, regions
 Província de Castelló, província del País Valencià 
 Província marítima de Castelló
 Municipis, nuclis
 Castelló (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant), nucli deshabitat del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp
 Castelló d'Empúries, municipi de l'Alt Empordà
 Castelló d'Encús, llogaret al terme municipal de Talarn, a la comarca del Pallars Jussà
 Castelló de Farfanya, municipi de la Noguera 
 Castelló de la Plana, capital de la Plana Alta i de la província de Castelló
 Castelló (la Ribera Alta), municipi de la Ribera Alta, també conegut com a Castelló de la Ribera
 Castelló de Rugat o Castelló de les Gerres, municipi de la Vall d'Albaida
 Edificis
 Castelló (Lladurs), masia del poble dels Torrents, al municipi de Lladurs, la comarca del Solsonès 
 Castelló (Navès), masia situada al municipi de Navès a la comarca del Solsonès 
 Castelló d'en Bas, castell a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa 

 Organitzacions:
 Audiència Provincial de Castelló, tribunal dins l'àmbit territorial de la província de Castelló
 Club Esportiu Castelló, club de futbol de Castelló de la Plana